Reach the Sky — американская панк-рок и хардкор группа из Бостона. Группа была основана в 1997 году. В 1999 году они выпустили два EP и дебютный полноформатный альбом So Far From Home на Victory Records. В 2002 году их дебютный EP переиздан с бонус-треками. Они распались в 2003 году. В 2009 году они вновь начали существовать с несколько другим составом: Ян, Стю, Боб и Зак Иордании Бейн.

Состав группы 
 Крис Часс — гитара. Участник группы Rise Against (2004—2006)
 Брендан «Stuuuuu» Магуайр — бас гитара,
 Боб Махони — барабаны
 Ян Ларраби — вокал
 Дэн Таммик — бас

Дискография 
 Open Roads and Broken Dreams EP (East Coast Empire, 1999)
 Everybody’s Hero EP (Victory Records, 1999)
 So Far From Home (Victory, 1999)
 Split 7" with Buried Alive (Indecision Records, 2000)
 Friends, Lies, and the End of the World (Victory, 2001)
 Open Roads and Broken Dreams EP, reissue with bonus tracks (Deathwish Inc., 2002)
 Transient Hearts EP (Victory, 2002)

См. также 
Rise Against

Ссылки 
 http://www.allmusic.com/artist/p371899
 https://web.archive.org/web/20100205075710/http://bostonphoenix.com/boston/music/cellars/documents/00771401.htm
 https://web.archive.org/web/20080609053307/http://www.exclaim.ca/articles/multiarticlesub.aspx?csid1=20&csid2=4&fid1=56

Рок-группы США
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы из Бостона